Semrad ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Semrad (1907–1984), österreichischer Gerechter unter den Völkern
 Wanda Semrad († 1987), österreichische Gerechte unter den Völkern